Крефт, Братко (1905—1996) — словенский писатель, литературовед, член Словенской академии наук и искусств, почётный доктор Киевского университета.
 Крефт, Жаклин (1946—1983) — гренадская политическая деятельница, один из лидеров Нового движения ДЖУЭЛ, министр образования в Народно-революционном правительстве.
 Крефт-Алексеева, Галина Сергеевна (1950—2005) — советская спортсменка (гребля на байдарках).